Маккуэстен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маккуэстен, Джек (1836—1909) — американский торговец пушниной, исследователь штата Аляска, США, и территории Юкон, Канада.
  (1882—1948) — канадский политик из Онтарио.